Kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, een kieskring in België
 Bedrijfshulpverlening
 Boviene herpesvirus, een virus
 Bazar de l'Hôtel de Ville, een Franse warenhuisketen
 HypoVereinsbank, Bayerische Hypo- und Vereinsbank (BHV), een Duitse bank

Zie ook 
 BVH (doorverwijspagina)